

Аннвілл Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсільванія
 Аннвілл — переписна місцевість, штат Кентуккі